Gabrio Zandonà – velista italiano 
 Giuseppe Zandonà – ex calciatore italiano